Турба  — деревня в сельском поселении Кутарбитское, Тобольского района Тюменской области. 

Рядом протекает река Турба. 

Дороги с твердым покрытием. Автобусное сообщение.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района